←1960–1969
Danmarks herrlandskamper i fotboll 1970–1979

Matcher

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Källor
 Rsssf.com 

1970–1979
1970-talets sportår